{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Зачёт кубка наций

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021
Кубок мира по прыжкам с трамплина